Пиквеј има више значења:
 Пиквеј
 Пиквеј (Канзас)
 Пиквеј (Охајо)